Mahafalymydas är ett släkte av tvåvingar. Mahafalymydas ingår i familjen Mydidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Mahafalymydas